Municipio de Dobson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dobson (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Poinsett.
 Municipio de Dobson (condado de Surry, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Surry.